Rob Williams peut désigner :
 Rob Williams (1961-2014), joueur de basket-ball américain ;
 Rob Williams (né en 1985), rameur d'aviron britannique ;
 , scénariste britannique de comics.

Voir aussi 
 Robin Williams (1951-2014), acteur et humoriste américain
 Robbie Williams (1974-), chanteur anglais